São Joaninho (Castro Daire), een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire
 São Joaninho (Santa Comba Dão), een plaats in de Portugese gemeente Santa Comba Dão